Il Seguros Bolívar Open San José è un torneo di tennis che si gioca a San José in Costa Rica dal 2011. L'evento fa parte dell'ATP Challenger Tour e si gioca su campi in cemento.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni